Onderwijs
Vormsel

Zie ook
Formatie (doorverwijspagina)
Vorm (doorverwijspagina)